Rumailah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jazīrat Rumaylah, ö, Basra, 
 Ḩuqūl Nafţ ar Rumaylah, oljefält, Basra, 

Robotskapade Irakförgreningar